Колово — название населённых пунктов в России:

 Колово — село в Советском районе Алтайского края.
 Колово — посёлок в Пудожском районе Карелии.
 Колово — деревня в Пудожском районе Карелии.
 Колово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.